Czernetz steht für:

 den früheren deutschen Namen der Ortschaft Černíč in Tschechien, siehe Černíč (Hradešice)
 Karl Czernetz (1910–1978), österreichischer Politiker
 Margit Czernetz (1910–1996), österreichische Politikerin